Gaba (Galilea) – località della Galilea
 Meschac Gaba – artista beninese
 Diocesi di Gaba – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica
 GABA – acido γ-amminobutirrico